WIA bezeichnet als Abkürzung:
 Windows Image Acquisition, eine mit TWAIN vergleichbare Bildverarbeitungsschnittstelle
 Wireless Institute of Australia, der erste und älteste Amateurfunkverein
 Wounded In Action, eine im angloamerikanischen Militärjargon gebräuchliche Abkürzung für „im Gefecht verwundet“
 Abkürzung eines fehlerhaft übersetzten Anglizismus: Ware in Arbeit für den Umlaufbestand

Wia bezeichnet:
 Barke, altägyptische Bezeichnung von Prozessionsschiffen und Namensbestandteil von Personen
 Heri-ab wia, altägyptisch-astronomische Bezeichnung der Himmelsbarke
 Yua (Flöte), eine Flöte in Nordghana

Siehe auch:
 VIA

Abkürzung